Busse kan som auktorsförkortning betyda:

 Hans-Jürgen Busse
 Walter Carl Otto Busse

Robotskapade auktorsförkortningar